Châtenay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Châtenay (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Châtenay (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Châtenay (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy